Никола Анастасов Мушмов е виден български нумизмат и музеен деец.

Биография 
Никола Мушмов е роден в град Струга на 14 май 1869 година в семейството на Анастас Мушмов, кмет на Струга. Следва няколко семестъра политически науки в Сорбоната в Париж, но поради липса на средства прекъсва и се връща в България. През юли 1898 година е делегат от Провадийското македонско дружество на петия конгрес на Македонската организация.

Интересите му го насочват към областта на музейното дело. Дълги години работи като секретар-счетоводител (1894-1918 г.) на Народния археологически музей. Едва през 1918 е назначен от директора, д-р Богдан Филов, за уредник на Нумизматичния отдел. От 1928 до 1931 г. е и директор на Народния музей. Благодарение на благия си характер, нюх и добри контакти успява да спаси за музея редица забележителни монетни съкровища (Девненското, от Базаурт, Николаево) и няколко големи частни колекции (Васил Аврамов и др). За да издаде през 1912 г. скъпата си книга „Античните монети на Балканския полуостров“ (библиографска рядкост сега), Мушмов ипотекира къщата си в София. Никога не успява да си възвърне инвестицията поради хиперинфлацията от войните.

Мушмов основно изследва в областта на античната и средновековната нумизматика. Автор е на 6 монографии и над 90 научни статии и съобщения. През 1934 г. Мушмов обнародва и първата обобщителна публикация за византийските печати от колекцията на Народния музей.

Никола Мушмов е действителен член-основател на Българския археологически институт (1920), на Историческото дружество в София, на Френското научно нумизматично дружество, на Австрийското нумизматично дружество, на румънското, и други. Член-учредител е на Македонския научен институт.

В края на живота си загубва зрението си. Умира в София на 31 януари 1942 година.

По-важни трудове 
 „Античните монети на Балканския полуостров и монетите на българските царе“, София, 1912.
 Съавтор (заедно с Рафаил Попов) – „Ръководство за събиране на старини и монети“, София, 1922.
 Съавтор – „Водач на Народния музей в София“, София, 1923.
 „Монетите и печатите на българските царе“, София, 1924
 „Монетите и монетарниците на Сердика“, София, 1926.
 „Нумизматичното съкровище от река Девня (Марцианопол)“ , София, 1934, и др.
 „Баба Кръста. Спомен от Струга“

Вижте също 
 Камен Станев: Македонските бежанци в България
 Ancient Coins of the Balkan Peninsula by Nikola Moushmov
 Гайдаров, Н. Никола Мушмов – основоположник на нумизматичната наука в България. – Нумизматика, 1975, № 1, 3–8; 
 Юрукова, Й. Никола Мушмов и българската нумизматика. – Нумизматика, 1975, № 1, 9–25.

Бележки 

Членове на Македонския научен институт
Български общественици от Македония
Български учени от Македония
Български музейни уредници
Български счетоводители
Български нумизмати
Български историци от Македония
Дейци на ВМОК
Български имигранти от Македония в София
Родени в Струга
Починали в София